akroleina, CH2=CH−CHO
alkohol propargilowy, HC≡C-CH2-OH
okset,